Roger-Vasselin est un patronyme notamment porté par :
Gérard Roger-Vasselin, créateur du chèque restaurant ;
Benoît Roger-Vasselin (1952-), directeur des ressources humaines du Groupe Publicis et Président de la Commission relations du travail, emploi et formation du MEDEF;
Christophe Roger-Vasselin (1957-), joueur de tennis français, fils de Gérard Roger-Vasselin;
Édouard Roger-Vasselin (1983-), joueur de tennis français, fils du précédent;
Denis Roger-Vasselin, professeur de lettres et écrivain français.